Popel steht für:

 angetrocknetes und verklumptes Nasensekret
 Butzen, Fremdkörper im Druckverfahren, siehe Druckfehler
 Popel (Opava), Nebenfluss der Opava in Tschechien
 das althochdeutsche und heute in Dialekten gebräuchliche Wort für Vogelscheuche
 Popel (Warnzeichen), ein militärisches Warnzeichen zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges
 Sagengestalten, siehe Popelmann und Poplitzer Popelmännchen
 im Volksmund schwarze aufziehende/entstehende Gewitterwolken, siehe Popelmann #Rezeption
 Popel von Lobkowitz, böhmisches Adelsgeschlecht, siehe Lobkowitz (Adelsgeschlecht)

Popel ist der Familienname folgender Personen:
 Aleh Popel (* 1983), weißrussischer Fußballspieler
 Aleksander S. Popel, US-amerikanischer Biotechnologe
 Christoph Popel von Lobkowitz (1549–1609), böhmischer Politiker und Diplomat
 Esther Popel (1896–1958), US-amerikanische Dichterin
 Heike Popel (* 1961), deutsche Rennrodlerin
 Markell Onufrijewitsch Popel (1825–1903), russisch-orthodoxer Bischof
 Mary Ellen Popel (1920–2016), US-amerikanische Schauspielerin
 Nikolai Kirillowitsch Popel (1901–1980), sowjetischer Generalleutnant und Parteiaktivist
 Stephan Popel (1907–1987), polnisch-US-amerikanischer Schachspieler

Vorname:
 Popel Coumou (* 1978), niederländische Fotografin und Künstlerin

Siehe auch:
 Nobel-Popel
 Popiel